Лукаш Бурлиґа (пол. Łukasz Burliga, нар. 15 травня 1988, Суха-Бескидзька, Польща) — польський футболіст.
 Андрій Бурлига - військовик, полковник
 Богдан Бурлиґа (Bogdan Burliga) - польський філолог, знавець грецької мови